Андрей Константинович Воронцевич (род. , Омск, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда. Участник летних Олимпийских игр 2008 года.

26 августа 2010 года тренер сборной России Дэвид Блатт назвал состав на ЧМ-2010, в который попал Воронцевич. На чемпионате мира по баскетболу 6 сентября 2010 года в матче против сборной Новой Зеландии Андрей сделал дабл-дабл: 18 очков и 11 подборов. В игре против сборной США 9 сентября 2010 года вновь сделал дабл-дабл: 14 очков и 12 подборов.

1 июля 2020 года ЦСКА на официальном сайте объявил, что Андрей Воронцевич покидает клуб в котором провел 14 лет.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Евролиги (3): 2007/2008, 2015/2016, 2018/2019
  Серебряный призёр Евролиги (3): 2006/2007, 2008/2009, 2011/2012
  Бронзовый призёр Евролиги (3): 2009/2010, 2012/2013, 2014/2015
  Чемпион Единой лиги ВТБ (9): 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ: 2021/2022
  Обладатель Промокубка Единой лиги ВТБ: 2008
  Бронзовый призёр Суперкубка Единой лиги ВТБ: 2021
  Чемпион России (13): 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
  Бронзовый призёр чемпионата России: 2021/2022
  Обладатель Кубка России (2): 2006/2007, 2009/2010

Сборная России 
  Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2011

Семейное положение 
Жена – Воронцевич Анна Александровна

Дети:
 Воронцевич Анастасия Андреевна 09.12.2008
 Воронцевич Софья Андреевна 18.12.2009
 Воронцевич Мирон Андреевич 05.11.2012
 Воронцевич Екатерина Андреевна 04.10.2017

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ПБК ЦСКА
 Андрей Воронцевич: «Футбол — это о-о-очень интересно. 90 минут, ни одного гола…»
 Андрей Воронцевич: «Если не ЦСКА, то в депутаты!»
 Не до Олимпиады: В сборной России по баскетболу зреет бунт
 Андрей Воронцевич: Иностранцы меня называют Воро
 Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич: «Баскетбол изменил мои привычки»

Баскетболисты России
Игроки БК «Сибирьтелеком-Локомотив»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК УНИКС
Игроки сборной России по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года